Zahra peut faire référence à :

Prénom 
Zahra est un prénom d'origine arabe porté notamment par :
 Zahra Abdulla (née en 1966), femme politique finlandaise ;
 Zahra Ali, sociologue française ;
 Zahra Amir Ebrahimi (née en 1981), actrice, productrice et réalisatrice iranienne ;
 Zahra Bani (née en 1979), athlète italienne, spécialiste du lancer du javelot ;
 Zahra Bouras (née en 1987), athlète algérienne, spécialiste du demi-fond ;
 Zahra Doumandji (née en 1991), actrice et scientifique algéro-française ;
 Zahra Dowlatabadi (née en  1962), productrice de cinéma ;
 Zahra Kazemi (1948–2003), journaliste et photographe irano-canadienne ;
 Zahra Lachguer (née en 1978), athlète marocaine, spécialiste du 400 mètres haies ;
 Zahra Nemati (née en 1985), archère iranienne ;
 Zahra Ouaziz (née en 1969), athlète marocaine, spécialiste des courses de fond ;
 Zahra Rahnavard (née en 1945), universitaire, artiste, féministe et femme politique iranienne.

Pour les articles sur les personnes portant le prénom Zahra, consulter la .

Prénom composé Fatima(-)Zahra :
 Fatima Zahra (c. 606–632), fille du prophète de l'islam Mahomet et de sa première femme Khadija ;
 Fatima Zahra Bennacer (née en 1982), actrice marocaine ;
 Fatima Zahra Djouad (née en 1988), joueuse de volley-ball algérienne ;
 Fatima Zahra Oukazi (née en 1984), joueuse de volley-ball algérienne ;
 Fatima-Zahra El Allami (née en 1989), joueuse de tennis marocaine ;
 Fatima-Zahra Mansouri (née en 1976), femme politique marocaine.

Patronyme 
Zahra est un patronyme d'origine arabe porté notamment par :
  (né en 1990), joueur de football australien ;
 Antoine Zahra (né en 1956), homme politique libanais ;
 Hindi Zahra (née en 1979), chanteuse franco-marocaine ;
  (c. 1968–2002), journaliste palestinien ;
  (née en 1982), chanteuse maltaise.

Pour les articles sur les personnes portant le nom Zahra, consulter la .

Toponyme 
Zahra est le nom de plusieurs localités dont :
  , village de la province d'Ardabil en Iran ;
 Buin Zahra, ville de la province de Qazvin en Iran ;
 Madinat al-Zahra, ancienne cité du califat de Cordoue en Andalousie.

Télévision et Cinéma 
 Zahra, film sorti en 2009 du réalisateur israélien Mohammad Bakri ;
 Les Yeux bleus de Zahra, série télévisée iranienne.

Homonymie de prénom
Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme